Викентий Петрович Ярулайтис (, 13 марта 1859 — 25 ноября 1939, похоронен на кладбище в Аукштелкае) — ксёндз, депутат Государственной думы I созыва от Ковенской губернии.

Биография 
Литовец по национальности, католик по вероисповеданию. Родился в семье крестьян деревни Райзги Шавельского уезда Ковенской губернии — Петраса Ярулайтиса и его жены Магдалены урождённой Петраискайте.

Окончил Шавельскую гимназию, а в 1880 — Тельшевскую римско-католическую духовную семинарию. В 1882 году рукоположен в священники римско-католической церкви. Был викарием в Юрбаркасе, Йонишкисе, Шяуляе. С 1890 года священник в , с 1893 — в . С 1900 — декан Ретовского римско-католического деканатства в Плунге. Основатель Общества святого Казимира для издания литовских книг религиозного содержания. Просветитель литовского народа.

В 1905—1906 годах — член Литовской национально-демократической партии. Сторонник равноправия всех национальностей и отмены исключительного законодательства. Подвергался преследованиям полиции и административным взысканиям.

26 марта 1906 избран в Государственную думу I созыва  от общего состава выборщиков Ковенского губернского избирательного собрания. Стал членом группы Западных окраин (Литовской группы в её составе). Поставил свою подпись под законопроектом «О гражданском равенстве», заявлением об образовании Комиссии по расследованию незакономерных действий должностных лиц.

В 1909 году усилиями отца Винсентаса основана компания  "Artojo" (Пахарь), которая вскоре превратилась в тайный банк, для сбора капиталов для выкурпа усадеб. Компании в течение нескольких лет удалось увеличить свой капитал и купить 7 поместьев с более чем 5 тысячами гектарами земли.

В 1910—1916 годах — священник в Векшняе, хозяйкой его дома была его родная сестра Эльжбета Кимантайне (мать писательницы Софии Кимантайте-Чюрлёнене, жены М. Чюрлёниса).

Живя в Векшняе Ярулайтис отошёл от непосредственной  политической деятельности, но поддерживал тесные связи со многими знакомыми общественными деятелями, будущими разработчиками литовской независимости.

В феврале 1916 года, кайзеровские оккупационные войска депортировали священника Ярулайтиса в Германию, откуда он вернулся через полутора года. С конца 1917 года был ксёндзом новой церкви Жагаре, с 1920 по 1928 год — в . Позже он поселился в Аукштелкае.

С 17 марта 1934 он был избран в совет Шяуляйского краеведческого общества вместе с  (P. Bugailiškis),  (J. Sondeckis),  (S. Brašiškis) и другими интеллектуалами того времени, основателями Шяуляйского музея.

Примечания

Литература 
 Vincentas Jarulaitis
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 726.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1906 С. 143.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. С. 112.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 20. Лист 5; Фонд 1327. Опись 1. 1905 год. Дело 143. Лист 62 оборот.

Выпускники Шавельской гимназии
Выпускники Тельшяйской семинарии
Религиозные деятели Литвы
Католические священники Российской империи
Члены Государственной думы Российской империи I созыва